Olszowa Droga – droga w województwie podlaskim
 Olszowa Droga – droga w województwie śląskim
 Olszowa Droga – wieś w województwie podlaskim, w powiecie monieckim, w gminie Goniądz